Caruso [karúzo] je italské příjmení a může označovat tyto osobnosti:

 Enrico Caruso (1873–1921), italský operní pěvec
 David Caruso (* 1956), americký herec
 D. J. Caruso (* 1965), americký filmový režisér
 Luigi Caruso (1754–1823), italský hudební skladatel